La expresión De cerca, puede referirse a:

 El programa de televisión De cerca (1980-1981), de Televisión española.
 El álbum de música De cerca (2008), de la banda uruguaya Hereford.